

Musica 
 Trip – album di Jhené Aiko del 2017
 Trip – singolo di Ella Mai del 2018

Personaggi 
 Trip – nome con cui è conosciuto ai più Charles Tucker III, ingegnere capo dell'astronave Enterprise (NX-01) nella serie televisiva Star Trek: Enterprise
 Trip – personaggio della serie di fumetti PKNA
 Trip – personaggio dei Power Rangers
 Trip – personaggio del videogioco Enslaved: Odyssey to the West

Altro 
 Trip – termine usato per riferirsi a stati mentali alterati indotti da droghe, soprattutto allucinogeni
 Trip – nel poker indica un particolare tipo di tris
 Bad trip- esperienze psicofisiche spiacevoli e negative di un soggetto che assume sostanze psicoattive

Pagine correlate 
 The Trip